Tiger's Quest (No Brasil: O Resgate do Tigre) é um livro de romance e aventura. Escrito por Colleen Houck, e é o segundo livro da série Maldição do Tigre, publicado originalmente pela Sterling Publishing Co., Inc nos Estados Unidos em 7 de junho de 2011 e o no Brasil pela Editora Arqueiro, da Editora Sextante.

Sinopse 
Fé. Confiança. Desejo. Até onde você iria para libertar a pessoa amada?

Após o retorno de Kelsey para os Estados Unidos, a jovem é recompensada por seus serviços. Ela tenta se afastar de Ren ,pois acha que o príncipe está tomando uma decisão precipitada em lhe escolher como namorada. Logo após ter resolvido esta situação com Kelsey, Ren é capturado pelos guardas de Lokesh.

A luta do segundo livro não é apenas a busca pelo presente de Durga, mas também pela libertação do tigre branco. A captura de Ren, dá a oportunidade de conhecer o personagem enigmático Kishan, o tigre negro. Este personagem, tão adorável quanto o irmão Dhiren, acaba por se apaixonar por Kelsey, fazendo demonstrações atrevidas de seus sentimentos.

Nesta sequência, o presente de Durga tem relação com o elemento ar. Kelsey e Kishan terão que enfrentar pássaros mortais, morcegos gigantes, escaladas, encantos, e muitos outros perigos. O livro é cheio de aventuras, sempre captando muito da mitologia indiana.